Freise ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Freise, Pseudonym von Karla Schmidt (* 1974), deutsche Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
 Dieter Freise (1945–2018), deutscher Hockeyspieler
 Eckhard Freise (* 1944), deutscher Historiker
 Eduard Freise (1849–1927), Gründer der Deutschen Drogistenakademie in Braunschweig
 Frieda Freise (1886–1938), deutsche Kinderärztin, Stadtschulärztin von Chemnitz
 Markus Freise (* 1971), deutscher Slampoet
 Matthias Freise (* 1957), deutscher Slawist
 Moritz Freise (* 1974), deutscher Filmmusikkomponist
 Otto Freise (1872–1952), Bremer Kaufmann und Fabrikdirektor
 Richard Freise (General) (1858–1928), deutscher Generalleutnant
 Richard Freise (SS-Offizier) (1908–1983), SS-Hauptsturmführer, stellvertretender Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Politers.
 Ulrich Freise (* 1955), deutscher Politiker (SPD), Staatssekretär in Berlin

Siehe auch:
 Freyse